L'édition 2019 du tournoi de tennis de Nottingham se déroule du 10 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Caroline Garcia remporte le tournoi en simple, Desirae Krawczyk et Giuliana Olmos celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Australiennes Ashleigh Barty et Daria Gavrilova, des Britanniques Katie Boulter et Johanna Konta, de la Roumaine Mihaela Buzărnescu, des Russes Vitalia Diatchenko et Anastasia Potapova, de l'Italienne Camila Giorgi, des Tchèques Barbora Strýcová et Markéta Vondroušová, de la Kazakhe Yulia Putintseva et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska. Elles sont respectivement remplacées par Dalila Jakupović, Jennifer Brady, Astra Sharma, Heather Watson, Sara Sorribes Tormo, Bernarda Pera, Ivana Jorović, Monica Niculescu, Harriet Dart, Shelby Rogers, Chloé Paquet et Ankita Raina.

Pendant le tournoi 
La pluie vient déranger le tournoi. Ainsi, les journées de lundi et de mardi sont annulées et reportées au mercredi. La journée de mercredi est consacrée au premier tour du tournoi dont les matchs se déroulent sur dur indoor du fait de la pluie incessante sur la ville anglaise.

Lauréates 
En simple, la Française Caroline Garcia remporte son huitième titre en battant en finale la Croate Donna Vekić.

En double, Desirae Krawczyk et Giuliana Olmos remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Ellen Perez et Arina Rodionova. Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Nottingham
Tennis en Angleterre en 2019
Tennis en juin 2019